Die Generali Ladies Linz 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Linz. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 20. bis 28. Oktober 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001